Alessandro Aleandri – politico e scrittore italiano
 Ireneo Aleandri – architetto italiano
 Paolo Aleandri – ex terrorista italiano
 Marco Aleandri, noto come Vittorio Sindoni – regista e sceneggiatore italiano